Stâlpu se poate referi la:
Stâlpu, Buzău
Stâlpu, Giurgiu